Satiri – figure della mitologia greca
 Satiri – dipartimento del Burkina Faso
 Satiri – nome assunto da gruppi immaginari di mutanti dell'universo Marvel Comics
 Satiri – razza immaginaria dell'universo di Warcraft
 I satiri alla caccia – dramma satiresco di Sofocle, noto anche come I cercatori di tracce.

Pagine correlate
 Satiro (disambigua)
 Satire